Il doppio del torneo di tennis Pattaya Women's Open 2001, facente parte del WTA Tour 2001, ha avuto come vincitrici Åsa Svensson e Iroda Tulyaganova che hanno battuto in finale Liezel Huber e Wynne Prakusya 4–6, 6–3, 6–3.

Teste di serie 

 Liezel Huber /  Wynne Prakusya (finale)
 Åsa Svensson /  Iroda Tulyaganova (campionesse)

 Henrieta Nagyová /  Patty Schnyder (quarti di finale)
 Petra Mandula /  Patricia Wartusch (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Pattaya Women's Open 2001